Gibsonville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Gibsonville (Alabama)
 Gibsonville (Kalifornien)
 Gibsonville (North Carolina)